Conrad III d'Alemanya (1093 – 1152), rei d'Alemanya de la casa Hohenstaufen 
 Conrad III de Baviera (~1020 - 1055), duc de Baviera (1049 -1053)
 Conrad III de Borgonya dit «el pacífic» (~925 - 993), rei d'Arles (937 -993)
 Conrad III de Caríntia (? - 1061), comte a Zulpichgau i duc de Caríntia